Philinos (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Philinos d'Agrigente, un historien de Grande-Grèce de la deuxième moitié du  ;
 Philinos d'Athènes, un orateur grec du  ;
 Philinos de Cos, un  médecin grec du  ;
 Philinos de Cos, un athlète grec du  ;
 Philinos de Cos, un tribun militaire de l'armée romaine du .